Modell S oder Model S steht für:

 Ford Modell S, Automodell
 Oldsmobile Modell S, Automodell
 Cadillac Model S, Automodell, siehe Cadillac Model B #Ableitungen des Model B
 Tesla Model S, Automodell
 Stinson Model S, Flugzeugtyp, siehe Stinson Junior